Lulua steht für

 das Volk der Lulua im Süden der Demokratischen Republik Kongo (ehem. Zaire), siehe Lulua (Volk)
 einen rechten Nebenfluss des Kasai im Süden der DR Kongo, siehe Lulua (Fluss)
 den zwischen 1966 und 2015 bestehenden Distrikt Lulua im Süden der DR Kongo, siehe Kasaï-Central